SK Kladno (celým názvem: Sportovní klub Kladno) je český fotbalový klub, který sídlí v Kladně ve Středočeském kraji. Založen byl 15. února 1903 pod názvem Sportovní kroužek Kladno. V roce 1925 se stal prvním prvoligovým klubem mimo Prahu. Až do poloviny 60. let patřil k pravidelným účastníkům první ligy, mezi největší úspěchy pak patří 3. místa v sezónách 1933/34 a 1946/47. Poslední sezóna v první lize na 36 let pro Kladno byla 1969/70. Návrat přišel po vítězství ve 2. lize v roce 2006. O čtyři roky později však klub končí v lize až patnáctý a sestupuje zpět do 2. ligy. V těchto letech pak zažívá kladenský klub úpadek, který vyvrcholil až sestupem do Divize (čtvrtá nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Františka Kloze s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1903 – SK Kladno (Sportovní kroužek Kladno)
 1905 – SK Kladno (Sportovní klub Kladno)
 1948 – ZK Ocelárny Kladno (Závodní klub Ocelárny Kladno)
 1948 – Sokol Ocelárny Kladno
 1948 – fúze se Sokolem Sparta Kladno a Sdružením tělovýchovných amatérských klubů Letná Kladno ⇒ ZSJ SONP Kladno (Závodní sokolská jednota Spojené ocelárny národní podnik Kladno)
 1953 – DSO Baník Kladno (Dobrovolná sportovní organisace Baník Kladno)
 1957 – TJ SONP Kladno (Tělovýchovná jednota Spojené ocelárny národní podnik Kladno)
 1977 – TJ Poldi SONP Kladno (Tělovýchovná jednota Poldi Spojené ocelárny národní podnik Kladno)
 1987 – fúze s TJ Poldi SONP Rozdělov ⇒ název nezměněn
 1989 – TJ Poldi Kladno (Tělovýchovná jednota Poldi Kladno)
 1992 – SK Poldi Kladno (Sportovní klub Poldi Kladno)
 1994 – SK Agrox Kladno (Sportovní klub Agrox Kladno)
 1994 – 1. FC Terrex Kladno (První fotbalový club Terrex Kladno)
 1996 – SK Kladno (Sportovní klub Kladno)
 2003 – fúze se Spolanou Neratovice ⇒ název nezměněn
 2020 – sloučení mužstev mužů s TJ Unhošť (I.B třída skupina A, dále B tým Kladna, domácí utkání v Unhošti)

Úspěchy A–týmu

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1912–1913: Mistrovství ČSF, Čechy
 1919: Mistrovství ČSF
 1919–1922: Středočeská župa
 1925–1926: Středočeská 1. liga
 1927: Kvalifikační soutěž Středočeské 1. ligy
 1927–1929: Středočeská 1. liga
 1929–1934: 1. asociační liga
 1934–1939: Státní liga
 1939–1944: Národní liga
 1945–1946: Státní liga – sk. B
 1946–1947: Státní liga
 1947–1948: Středočeská divize
 1949: Celostátní československé mistrovství
 1950: Celostátní československé mistrovství II
 1951: Krajská soutěž – Praha (oddělení I)
 1952: Mistrovství československé republiky
 1953–1955: Přebor československé republiky
 1956–1958: 1. liga
 1958–1960: 2. liga – sk. A
 1960–1965: 1. liga
 1965–1969: 2. liga – sk. A
 1969–1970: 1. liga
 1970–1977: 2. liga
 1977–1981: ČNFL – sk. A
 1981–1989: 2. ČNFL – sk. A
 1989–1991: 1. ČNFL
 1991–1993: Českomoravská fotbalová liga
 1993–1995: 2. liga
 1995–1997: Česká fotbalová liga
 1997–2000: Divize B
 2000–2002: Česká fotbalová liga
 2002–2003: Divize B
 2003–2006: 2. liga
 2006–2010: 1. liga
 2010–2011: 2. liga
 2011–2013: Česká fotbalová liga
 2013– : Divize B

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1946/47: Kladno a další dva týmy byly za machinace s výsledky pro další ročník seslány do divizí.
 2002/03: Kladnu po fúzi se Spolanou Neratovice připadla druholigová licence.
 2014/15: Od sezony 2014/15 se hraje v českých skupinách Divize tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Přehled výsledků v evropských pohárech

Slavní hráči 
 František Kloz
 Jaroslav Burgr
 Josef Košťálek
 Josef Kadraba
 Jan Suchopárek
 Otakar Škvain-Mazal

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 
 

 
Kladno, SK
Kladno, SK
Sportovní kluby v Kladně
Fotbal v Kladně